Kuala Baru (Aceh Singkil), een district in Indonesië
Kuala Baru (Kuala Baru), een plaats in Indonesië
Kuala Baru (Seberang Kota), een plaats in Indonesië
Kuala Baru (Teluk Dalam), een plaats in Indonesië